O Serra Gaúcha Rugby Clube é uma agremiação esportiva que pratica o Rugby Union e o Rugby Sevens da cidade de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil, fruto da fusão do Serra Rugby Clube e do Caxias Rugby, antigo Walkirians Rugby. É filiado à Confederação Brasileira de Rugby e na Federação Gaúcha de Rugby.

História
No dia 22 de outubro de 2005, com a presença do Sr. Cesar Mosca, responsável pelo desenvolvimento do Rugby na América Latina por parte da Confederación Sudamericana de Rugby (CONSUR) e da Unión de Rugby del Uruguay (URU), foi idealizada a formação de um grupo de Rugby em Caxias do Sul, no dia 7 de abril de 2006 com a presença do Sr. Nilson Taminato do Grupo de Desenvolvimento do Rugby/RS atual Federação Gaúcha de Rugby, foi fundado o Serra Rugby Clube. Tornando-se assim o terceiro clube de rugby criado no Estado do Rio Grande do Sul.

Maior Público do Brasil 
Em 16 de agosto de 2009, o Serra Rugby Clube realizou uma demonstração de rugby no Estádio Centenário, para um público de 25.128 pessoas. Constituindo-se desde então na apresentação ´no Brasil, para o maior número de espectadores.

Che Guevara 
O conhecido guerrilheiro Ernesto Guevara de la Serna, conhecido como "Che" Guevara, foi também jogador de rugby. E entre os fundadores do Serra Rugby Clube encontra-se os colegas Raul e Santiago. Santiago, neto de Che Guevara, protagonizou juntamente com o Serra Rugby, uma destacada matéria no Programa Esporte Espetacular da Rede Globo, em 2011.

Campeonatos 
O Serra Rugby Clube, é um dos dois Clubes gaúchos que disputaram todas as edições da Primeira Divisão do Campeonato Gaúcho de Rugby Union. Tendo disputado os 9 Campeonatos realizados até o momento. Além dos campeonatos na modalidade Olímpica, o Rugby Sevens, e campeonatos femininos e inter-estaduais.

Em 2014 o Serra inicia a disputa da Taça Tupi, considerada a Segunda Divisão do rugby nacional.

Convocações 
O Serra Rugby Clube, já teve vários atletas convocados para a Seleção Gaúcha, nas categorias masculino adulto, feminino e juvenil. Sendo que 3 atletas do juvenil do SRC, foram convocados em 2010 para a seleção Brasileira de Rugby M19, e uma de suas atletas, convocada para integrar a Seleção Brasileira Feminina.

Desenvolvimento 
O Serra Rugby Clube é um dos clubes que mais investe no desenvolvimento do rugby. Já propiciou treinamento para mais de 2000 interessados no esporte, e mantêm profissionais capacitados disseminando o rugby em escolas da rede pública.

Missão e Visão 
Missão: Formar atletas cidadãos fortalecendo os laços com a comunidade e gerar satisfação e entretenimento através da prática do rugby e seus valores.

Visão: Possuir o maior número de praticantes no RS e ser referência no Brasil na formação de atletas de base, sendo competitivo em âmbito nacional, além de possuir um centro de treinamento e sede social-administrativa com gerenciamento profissional até 2009.

Evolução

Títulos 
Categoria Adulto Masculino
  Vice campeao da taça tupi 2014 campeão  da copa RS 2015 Torneio Pré Gauchão de Rugby Sevens 3º lugar 1 vez (2007)
  Torneio Pré Gauchão de Rugby Sevens vice-campeão taça prata 1 vez (2009)
  Copa Sul-americana de Rugby de Areia 3º lugar 1 vez (2008)
 Campeonato Gaúcho de Rugby Sevens 2º lugar (2013)
 Campeonato Gaúcho de Rugby 2º lugar (2014)
 Campeonato Gaúcho de Rugby M16 (2016)
Vici Campeão Campeonato Gaúcho M19 (2017)

Referências

Ligações externas
 Página do Facebook
  Site da Federação Gaúcha de Rugby
 Site oficial da Confederação Brasileira de Rugby

Times de rugby do Rio Grande do Sul